

Geografia 
 Canada
 Red Deer – città dell'Alberta
 Red Deer – fiume

Altro 
 Red Deer Press – casa editoriale canadese